Миен (озеро)
 Миен (остров)
 Миен, Кали